Olaszország
Azzano d’Asti, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Azzano Decimo, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
Azzano Mella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Azzano San Paolo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében